Libération – francuski dziennik
 Libération – dziennik marokański
 Liberation – film Marvina Hiera (1994)
 Liberation – album duetu Talib Kweli & Madlib (2007)
 Liberation – album norweskiej grupy 1349
 Liberation – album Mýi Harrison (2007)
 Liberation – album Christiny Aguilery (2018)
 Liberation – trzy rodziny fontów dostępnych na licencji GPL